Sharp Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sharp Peak, Graham land, 
 Sharp Peak, Livingston Island,

Hongkong 

 Sharp Peak (berg i Hongkong), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar